OTO peut faire référence à :
 Ordo Templi Orientis, une société secrète allemande,
 OTO Melara SpA, un constructeur de missiles,
 l'Ordre de la Toison d'or

Oto peut faire référence à :
 Oto, peuple indigène de l'Oklahoma,
 Oto, une localité de l'Iowa,
 Oto-, un terme médical qui se rapporte à l'oreille,
 Ōtō, un bourg du Japon dans la préfecture de Fukuoka,
 Oto est le nom de l'un des villages cachés du manga Naruto,
 la traduction tchèque du prénom Othon,
 Oto, un village aragonais.